Esistono due cantoni francesi con questo nome

Cantone di Montréal – Aude
Cantone di Montréal – Gers